Lachesis (mythologie), de tweede van de drie Schikgodinnen uit de Griekse mythologie.
 Lachesis, geslacht slangen uit de familie van de adders.
 (120) Lachesis, planetoïde uit de hoofdgordel.